Idealista, Colérico ou Diplomatas é um dos perfis do MBTI. Classifica-se como NF:

 N de iNtuitivo. Analisam os dados a partir de um modelo pessoal.
 F de Feeling. Tomam decisões com base nos seus sentimentos.

Diplomatas se concentram na empatia e cooperação, brilhando na diplomacia e aconselhamento. As pessoas pertencentes a esse tipo de grupo são cooperativas e imaginativas, muitas vezes desempenhando o papel de harmonizadores em seus ambientes de trabalho ou círculos sociais. Esses traços tornam os diplomatas calorosos, empáticos e influentes, mas também causam problemas quando existe a necessidade de confiar exclusivamente na racionalidade fria ou tomar decisões difíceis.

Suas personalidades são:

INFJ - Idealistas quietos e místicos, porém muito inspiradores e incansáveis.

INFP - Pessoas poéticas, bondosos e altruístas, sempre prontas para ajudar uma boa causa.

ENFJ - Líderes inspiradores e carismáticos, que conseguem hipnotizar sua audiência.

ENFP - Espíritos livres, criativos, sociáveis e entusiasmáticos, sempre encontrando uma razão para sorrir.

Ver também 
 MBTI
 Teoria humoral

Psicologia
Psicologia analítica
Personalidade